Contea di Yunxi – contea della Cina nella provincia di Hubei
 Distretto di Yunxi – distretto della Cina nella provincia di Hunan 
 Luo Yunxi – attore, cantante e ballerino cinese